

Geografia

Sassonia – Stato federato della Germania
Bassa Sassonia – Stato federato della Germania
Sassonia-Anhalt – Stato federato della Germania

Sassonia – località (non frazione) di Valvasone Arzene in provincia di Pordenone

Storia
Antica Sassonia – Terra d'origine dei Sassoni
Ducato di Sassonia – Stato tedesco di epoca medievale.
Ducato di Sassonia-Wittenberg – Stato tedesco nato dal Ducato di Sassonia.
Ducato di Sassonia-Lauenburg – Stato tedesco nato dal Ducato di Sassonia.
Principato Elettorale di Sassonia – Nome assunto dal Ducato di Sassonia-Wittenberg con l'elevazione a Principato Elettorale.
Regno di Sassonia – Nome assunto dal Principato Elettorale dopo l'elevazione a regno.
Provincia di Sassonia – Provincia prussiana.

Persone 
 Alberto I di Sassonia (1175-1260) – duca di Sassonia
 Alberto di Sassonia (1316-1390) – filosofo e vescovo cattolico tedesco
 Alberto di Sassonia (1828-1902) – re di Sassonia e capo della casata di Wettin
 Amalia di Sassonia (1436-1501) – principessa di Sassonia e duchessa di Baviera-Landshut
 Antonio di Sassonia (1755-1836) – re di Sassonia 
 Augusto I di Sassonia (1526-1586) – principe elettore di Sassonia della Casata di Wettin
 Bernardo di Sassonia (1140-1212) – principe germanico della Casa degli Ascani
 Carlo di Sassonia (1733-1796) – principe di Sassonia e di Polonia 
 Caterina di Sassonia (1421-1476) – principessa di Sassonia per nascita ed elettrice di Brandeburgo per matrimonio
 Corrado di Sassonia (...–1279) – teologo francescano tedesco 
 Cristiano I di Sassonia (1560-1591) – principe elettore di Sassonia e membro della Casata di Wettin
 Cristiano II di Sassonia (1583-1611) – elettore di Sassonia e membro della casata di Wettin
 Cristina di Sassonia (1462-1521) – principessa di Sassonia e una regina di Danimarca
 Edvige di Sassonia (922-965) – duchessa dei Franchi e contessa d'Orléans e poi, duchessa di Borgogna 
 Elisabetta di Sassonia (1830-1912) – una principessa di Sassonia per nascita e duchessa di Genova per matrimonio
 Emilia di Sassonia (1516-1591) – terza moglie del margravio Giorgio il Pio di Brandeburgo-Ansbach
 Enrico I di Sassonia (876-936) – duca di Sassonia dal 912 e re dei Franchi Orientali dal 919
 Enrico IV di Sassonia (1473-1541) – duca di Sassonia della Casa di Wettin
 Ercole Sassonia (1551-1607) – medico italiano
 Ermanno di Sassonia (900-973) – margravio della Marca Billunga e poi Viceduca di Sassonia 
 Ernesto di Sassonia (1441-1486) – principe tedesco, Elettore di Sassonia
 Federico I di Sassonia (1369-1428) – appartenente al casato dei Wettin, fu marchese di Meißen
 Federico II di Sassonia (1412-1464) – principe elettore di Sassonia, marchese di Meißen e conte di Turingia
 Federico Augusto II di Sassonia (1797-1854) – re di Sassonia 
 Federico Augusto III di Sassonia (1865-1932) – ultimo Re di Sassonia 
 Federico Cristiano di Sassonia (1722-1763) – elettore di Sassonia e membro della dinastia dei Wettin
 Federico di Sassonia (1473-1510) – nobile tedesco, duca di Sassonia
 Francesco Saverio di Sassonia (1730-1806) – principe tedesco e membro della Casata di Wettin
 Gerberga di Sassonia (913/914-984) – duchessa consorte di Lotaringia, poi Regina consorte dei Franchi occidentali
 Giordano di Sassonia (1190-1237) – religioso tedesco
 Giorgio di Sassonia (1832-1904) – re di Sassonia della casata di Wettin
 Giorgio di Sassonia (1893-1943) – principe ereditario di Sassonia dal 1904 al 1918 e poi sacerdote gesuita
 Giovanni di Sassonia (1468-1532) – principe elettore di Sassonia
 Giovanni di Sassonia (1801-1873) – re di Sassonia 
 Giovanni Federico I di Sassonia (1503-1554) – elettore di Sassonia 
 Jutta di Sassonia (1223-1267) – regina danese
 Liutgarda di Sassonia (840/850-885) – regina consorte di Sassonia, regina consorte dei Franchi Orientali e regina consorte di Lotaringia e regina consorte di Baviera
 Ludolfo di Sassonia (1295-1377) – religioso tedesco
 Maddalena di Sassonia (1507-1534) – nascita principessa di Sassonia e divenne magravia di Brandeburgo per matrimonio
 Magnus di Sassonia (1045-1106) – duca di Sassonia dal 1072 
 Margherita Carola di Sassonia (1900-1962) – principessa della casata di Sassonia
 Margherita di Sassonia (1840-1858) – nata principessa di Sassonia, divenne arciduchessa e principessa d'Austria, principessa d'Ungheria, Boemia, Croazia e Slavonia
 Maria Amalia di Sassonia (1724-1760) – principessa tedesca appartenente alla Casata di Wettin
 Maria Cristina di Sassonia (1779-1851) – divenne principessa di Carignano per matrimonio con Carlo Emanuele di Savoia-Carignano
 Maria di Sassonia (1515-1583) – figlia del principe elettore sassone Giovanni il Costante 
 Maria Ferdinanda di Sassonia (1796-1865) – seconda moglie di Ferdinando III di Toscana
 Massimiliano di Sassonia (1759-1838) – principe tedesco membro della casata dei Wettin
 Maurizio di Sassonia (1696-1750) – generale francese di origine tedesca, conte di Sassonia e maresciallo di Francia
 Ottone I di Sassonia (912-973) – duca di Sassonia, re di Germania
 Ottone II di Sassonia (955-983) – duca di Sassonia, re di Germania 
 Ottone III di Sassonia (980-1002) – re d'Italia e di Germania
Ugo di Sassonia (850 circa-880) – figlio bastardo di Ludovico III
 Sibilla di Sassonia (1515-1592) – principessa di Sassonia e duchessa di Sassonia-Lauenburg
 Sidonia di Sassonia (1518-1575) – principessa della casa di Wettin, duchessa di Brunswick-Lüneburg e principessa di Calenberg-Göttingen
 Sofia di Sassonia (1845-1867) – nata principessa di Sassonia, fu duchessa in Baviera per matrimonio

Altro
Sassonia – Razza d'anatra.

Pagine correlate 
 Anna di Sassonia (disambigua)
 Maria Giuseppina di Sassonia
 Matilde di Sassonia
 Maurizio di Sassonia